

Сухари — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сухари — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства